Navalperal de Pinares kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Navalperal de Pinares (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Navalperal de Pinares (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar